

Aziende
TR.I.S. (Traghetti delle Isole Sarde Spa), compagnia di navigazione

Chimica
Tris(idrossimetil)amminometano cloridrato o TRIS-HCl, sale dell'acido cloridrico e di un amminoalcol

Giochi
Tris, gioco noto anche come filetto

Ippica
Corsa Tris, gara ippica legata ad una scommessa sui tre primi piazzati

Televisione
Tris, gioco a quiz televisivo ideato da Mike Bongiorno e Illy Reale
Tris di cuori (For Your Love), sitcom statunitense

Altri progetti